Яков Андреевич Балмасов () — советский государственный, партийный и хозяйственный деятель, заместитель министра целлюлозно-бумажной промышленности (1950-е).

Биография 
Яков Балмасов родился в 1891 году.

Вступил в РСДРП(б) в марте 1917 года, был одним из организаторов Люберецкой партячейки. В ноябре 1917 г. — член Люберецкого ревкома (Московская губерния).

С 1923 г. на партийной и советской работе в Калуге. В 1925—1926 председатель Калужского губисполкома.

Делегат XIII съезда РКП(б) (23—31 мая 1924) и XIV конференции РКП(б) (27—29 апреля 1925).

В 1926—1927 гг. — ответственный секретарь Курганского окружкома ВКП(б).

В последующем работал в целлюлозно-бумажной промышленности: 
 В 1927—1930 годах директор фабрики «Сокол», ныне Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат, город Сокол, Вологодская область.
 В 1932—1935 годах директор Сясьского целлюлозно-бумажного комбината, пос. Сясьстрой Волховского района Ленинградской области.
 Начальник Главного управления целлюлозной и бумажной промышленности на Карельском перешейке (Главкарелбумпром). 
 После начала Великой Отечественной войны эвакуирован в город Соликамск Молотовской области (ныне Пермский край).
 В 1940-е годы директор Соликамского целлюлозно-бумажного комбината.
 В 1950-е годы заместитель министра целлюлозно-бумажной промышленности.

Жил в кв. 223 Дома на набережной (Москва, ул. Серафимовича, 2).

Яков Андреевич Балмасов умер в 1963 году в Москве, похоронен  города Москвы, 8 уч. ряд; ныне кладбище расположено в районе Хамовники Центрального административного округа Москвы.

Семья 
 Сын — Евгений Яковлевич Балмасов (1916—1980), доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой автоматизации Московского лесотехнического института.
 Невестка — Ирина Анатольевна Ликсо, актриса.

Источники 
 Кипнис С. Е. Новодевичий мемориал. М., 1995

Примечания 

Революционеры России
Большевики
Первые секретари Курганского окружкома ВКП(б)
Делегаты XIII съезда РКП(б)
Персоналии:Люберцы
Председатели Калужского облисполкома
Персоналии:Сокол
Персоналии:Сясьстрой
Персоналии:Соликамск
Делегаты XIV конференции РКП(б)